Zündanlage steht für eine Vorrichtung zur

 Entzündung eines Kraftstoffgemischs bei einem Verbrennungsmotor, siehe Zündung (Verbrennungsmotor)
 Anzündung eines pyrotechnischen Gegenstandes oder Satzes / Auslösung einer Sprengstoffexplosion, beide siehe Zündmittel